L'expression choc thermique peut faire référence à :
 un choc thermique, en physique, un brusque changement de température d'un corps ;
 un choc thermique, en médecine, un stress sur un être vivant provoqué par un brusque changement de température ;
 Choc thermique, un album de Papillon Bandana.

Voir aussi